Il doppio  del Gerry Weber Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.
I detentori del titolo sono Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer ma sono stati battuti al primo turno da Kei Nishikori e Milos Raonic.

Santiago González e Scott Lipsky hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Jonathan Erlich per 6-2, 7-63.

Teste di serie

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Julian Knowle /  Horia Tecău (semifinale)

  Santiago González /  Scott Lipsky (campioni)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni

Gerry Weber Open 2013
ATP World Tour 2013